«Город Эмбер: Предсказание» () — художественная книга жанра «фантастика», третья часть тетралогии Джин Дюпро.

Сюжет 
Действие разворачивается за несколько десятков лет до апокалипсиса. В мире витает предчувствие войны. В небольшой городок Йонвуд приезжает одиннадцатилетняя Никки Рэндольф. Её мать и тётя получили в наследство от дедушки особняк и собираются его продать. Девочка хочет остаться жить в доме, поэтому упрашивает мать остаться на несколько недель в Йонвуде. Она потихоньку исследует дом и город, и ей постепенно открываются все тайны Йонвуда.
Никки узнает о загадочной пророчице, о щите добра, в то же время знакомится с мальчиком Гровером, который любит змей. Вместе они найдут ключи к решениям всех загадок.

Главные герои 
 Никки — правнучка Артура Грина, приехавшая в Йонвуд и живущая в особняке прадедушки
 Гровер — друг Никки
 Аманда — «девушка из стенного шкафа», гувернантка Артура Грина
 Кристал — тётя Никки
 Алтия Тауэр — пророчица
 Миссис Бисон — близкая подруга пророчицы
 Хойт Маккой — «безумец» по мнению миссис Бисон, исследователь

См. также 
 Город Эмбер: Побег (книга)
 Город Эмбер: Люди Искры

Интересные факты 
 В начале книги Джин Дюпро поместила высказывание Дж. Б. С. Холдейна:

Вселенная не просто более странная, чем мы её себе представляем. Мы даже представить себе не можем, какая она странная.
 Конец книги как бы прокладывает смысловую нить к первой книге (Никки, будучи шестидесятилетней старушкой, соглашается участвовать в эксперименте и жить в городе под землёй; в первой книге Лина и Дун находят её дневник).

Ссылки 
 
 Портал Litru.ru

Город Эмбер